

Automobilismo 
 Pacific Racing – scuderia britannica di Formula 1

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pacific – città della Contea di Franklin, Missouri
 Pacific – città della Contea di King, Washington
 Pacific – città della Contea di Columbia, Wisconsin

Musica 
 pacific – album dei NEWS del 2007

Nautica 
 Pacific – nave della White Star Line
 Pacific – nave da crociera della Princess Cruises demolita nel 2014
 SS Pacific - nave a vapore della Collins Line, varata nel 1849

Altro 
 The Pacific – serie TV
 Pacific – nella tecnica ferroviaria, schema di rodiggio

Pagine correlate 
 Pacifico (disambigua)